Goppertshofen ist der Name folgender Orte:

 Goppertshofen (Hebertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hebertshausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Goppertshofen (Kißlegg), Ortsteil der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Goppertshofen (Ochsenhausen), Ortsteil der Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg